Die EFL Championship 2021/22 war die 18. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 30. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie wurde am 6. August 2021 mit der Partie des AFC Bournemouth gegen West Bromwich Albion eröffnet und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 29. Mai 2022.

Teams 
Insgesamt spielten 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2020/21 kamen Hull City, Peterborough United und der FC Blackpool dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2020/21 komplettierten das Teilnehmerfeld: der FC Fulham, West Bromwich Albion und Sheffield United. Nicht mehr vertreten waren Norwich City, der FC Watford und der FC Brentford als Aufsteiger in die Premier League sowie die Wycombe Wanderers, Rotherham United und Sheffield Wednesday als Absteiger in die EFL League One.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger stieg in die Premier League auf. Die Hinspiele fanden am 13. und 14., die Rückspiele am 16. und 17. Mai 2022 statt. Das Finale war hingegen auf den 29. Mai 2022 terminiert.

Auszeichnungen während der Saison

Wissenswertes 
Am 23. Februar 2022 erzielte Aleksandar Mitrović (FC Fulham) seinen 32. Saisontreffer und überholte so Ivan Toney, der bis dato die meisten Tore in einer Spielzeit geschossen hatte. Am Ende waren es 43 Treffer für den Serben.

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (englisch)
 England 2021-22 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22